Waldsee kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Waldsee, Rheinland-Pfalz, kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Bad Waldsee, stad i Baden-Württemberg,